Kobajaši je japonské příjmení více osobností:

 Daigo Kobajaši (* 1983) – japonský fotbalový záložník
 George Kobajaši (* 1947) – japonský fotbalový záložník
 Issa Kobajaši (1763–1827)  – japonský básník a autor básní haiku, laický buddhistický mnich sekty Džódó Šinšú
 Jú Kobajaši (* 1987) – japonský fotbalista
 Júki Kobajaši (* 1992) – japonský fotbalista
 Kamui Kobajaši (* 1986) – japonský automobilový závodník
 Makoto Kobajaši (* 1944) – japonský fyzik
 Masaki Kobajaši (1916–1996) – japonský filmový režisér
 Masaaki Kobajaši (* 1980) – japonský rychlobruslař
 Tadao Kobajaši (* 1930) – japonský fotbalový útočník
 Takaši Kobajaši (* 1963) – japonský zápasník, volnostylař a olympijský vítěz
 Takeru Kobajaši (* 1978) – japonský profesionální účastník soutěží jedlíků
 Takidži Kobajaši (1903–1933) – japonský spisovatel

ženy
 Juka Kobajašiová (* 1987) – japonská sportovní lezkyně, vicemistryně Asie v boulderingu
 Juka Kobajaši (cyklistka) (* 1994) – japonská cyklistka
 Rikako Kobajašiová (* 1997) – japonská fotbalistka

jiné
 Kobajaši (Mijazaki) – japonské město